Voyage of the Damned est le titre original de :

 Une croisière autour de la Terre, un épisode de Doctor Who.
 Le Voyage des damnés, un film de Stuart Rosenberg.
 Voyage of the Damned, un album du groupe de Power/Speed Metal danois Iron Fire.